Їржіков (), у минулому — Георгсвальде () — місто на північному заході Чехії, в окрузі Дечин Устецького краю.

Їржіков розкинувся у мальовничій долині, на березі Їржіковського струмка (нім. Ritterbach), безпосередньо на кордоні з Німеччиною, за 5 км на північ від міста Румбурк. Висота над рівнем моря — 368 м.

Місто складається з районів старий Їржіков, новий Їржіков, Лоучни і Філіпов. 

На гербі міста зображений Святий Георгій під час боротьби зі змієм. Місто, назване на честь цього святого, ймовірно, було засноване між 1240 і 1300, хоча перша письмова згадка про нього відноситься до 1346.

Населення

Міста-побратими 
 Еберсбах-Нойгерсдорф, Німеччина

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста  
Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Дечин (округ)